Кубок Бразилії з футболу 2020 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вчетверте здобув Палмейрас.

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11 березня/27 серпня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12 березня/26 серпня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12 березня/28 серпня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 березня/25 серпня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 березня/27 серпня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13 березня/28 серпня 2020

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/23 вересня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/24 вересня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/25 вересня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18/24 вересня 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15/26 жовтня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 жовтня/4 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 жовтня/5 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 жовтня/4 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 жовтня/5 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 жовтня/6 листопада 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/19 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/18 листопада 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/19 листопада 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24/31 грудня 2020

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/7 березня 2021

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2020
Бразилія
Бразилія
2020 у бразильському спорті
2021 у бразильському спорті